La expresión Ciencia puede referirse a diferentes términos:

Ciencias
Ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales.
Ciencias sociales son las ramas de la ciencia relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano.
Ciencia política es la ciencia social que estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y comportamientos políticos en la sociedad.
Ciencias de la computación son las ciencias formales que abarcan las bases teóricas de la información y la computación, así como su aplicación en sistemas computacionales.
Ciencias de la comunicación las ciencias de comunicación analizan, estudian y discuten los fenómenos relacionados con la información y el efecto de la acción de la comunicación humana.
Ciencias de la salud son el conjunto de disciplinas que pueden poner los conocimientos adecuados para la prevención de las enfermedades, la erradicación de enfermedades y el bienestar de un conjunto de personas.
Ciencias de la religión refieren al estudio científico, neutral y multidisciplinar de las religiones.
Ciencias naturales son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza.
Ciencias humanases un concepto epistemológico que designa a un extenso grupo de ciencias y disciplinas cuyo objeto es el ser humano en el aspecto de sus manifestaciones inherentemente humanas.
Ciencias de la educación son un conjunto de disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas.
Ciencia ficción es la denominación de uno de los géneros derivados de la literatura de ficción, junto con la literatura fantástica y la narrativa de terror.
Ciencia ficción española es un género literario, cinematográfico, historietístico y televisivo basado en especulaciones científicas.

Academias de ciencias
 Una academia de ciencias, institución donde los científicos exponen críticas y debaten sobre sus investigaciones, ideas y descubrimientos.
 La Academia Alemana de las Ciencias Naturales Leopoldina.
 La Academia China de las Ciencias.
 La Academia de Ciencias de Baviera, de Alemania.
 La Academia de Ciencias de Cuba.
 La Academia de Ciencias de Francia.
 La Academia de Ciencias de Gotinga, de Alemania.
 La Academia de Ciencias de Hungría.
 La Academia de Ciencias de Nueva York, de Estados Unidos.
 La Academia de Ciencias de Rusia.
 La Academia de Ciencias Linceana, de Italia.
 La Academia de las Ciencias de Lisboa, de Portugal.
 La Academia Mexicana de Ciencias.
 La Academia Mongol de Ciencias.
 La Academia Nacional de Ciencias, de Argentina.
 La Academia Nacional de Ciencias de Azerbaiyán.
 La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
 La Academia Pontificia de las Ciencias, del Vaticano.
 La Academia Prusiana de las Ciencias o Academia de Berlín, de Alemania.
 La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de España.
 La Real Academia de las Ciencias de Suecia.
 La Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural, del Reino Unido.
 La '''Academia de Ciencias Aereonauticas de Chile